Forstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Forstjärnarna (Fjärås socken, Halland, 638377-129076), sjö i Kungsbacka kommun,  (0,7 ha)
Forstjärnarna (Fjärås socken, Halland, 638387-129108), sjö i Kungsbacka kommun,  (2 ha)
Forstjärnen (Nedre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (6,07 ha)
Forstjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (13,1 ha)
Forstjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (61,2 ha)
Västra Forstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Östra Forstjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Forstjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Forstjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (13,3 ha)
Forstjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (8,17 ha)
Forstjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn